String Driven Thing — шотландская фолк-рок-группа, первоначально образовавшаяся в 1967 году. Ядро группы составляли супруги Крис и Полин Адамсы и присоединившийся к группе в 1972 году скрипач Грэм Смит.

История 
Группа String Driven Thing была основана в Глазго в 1966 году как акустическое трио, исполнявшее фолк-рок. В группу вошли певец и гитарист Крис Адамс, его супруга Полин Адамс, и гитарист Джон Мэннион. После уплаты взносов они выпустили в 1970 году альбом «String Driven Thing» на независимом лейбле «Concord». Ныне этот релиз давно стал коллекционной редкостью.

Группа переехала в Лондон в 1972 году, где состав группы был усилен скрипачом с классическим образованием Грэмом Смитом и гитаристом Колином Уилсоном, который стал исполнять партии бас-гитары. Крис Адамс стал направлять группу в сторону электрического фолк-рока, который давал лучшее воплощение его таланту сочинителя песен, которые часто характеризовались жестокими и горькими наблюдениями, охватывающими суровые стороны жизни. Но вскоре Маньон покинул группу, сославшись на музыкальные разногласия.

Адамс затем добился контракта с лейблом Тони Страттона-Смита «Charisma», на котором группа записывает свой второй альбом, также названный «String Driven Thing», который спродюсировал Шел Талми в лондонской IBC Studios.

После 15 лет молчания Крис Адамс выпустил сольный альбом The Damage в 1991 году, а затем вновь собрал String Driven Thing для тура по Германии, Берлинский этап которого был выпущен на лэйбле Ozit как $uicide, Live in Berlin. Вариации этой группы гастролировали спорадически на протяжении 1990-х годов, но с 2001 года состав стабилизировался, с Энди Алланом на басу, Дик Дрейком на барабанах. Гитарные партии исполнял либо Джордж Такер либо  Робин Адамс, сан Криса. Полин Адамс и Грэм Смит иногда присоединялись к ним на концертах.

Дискография 
 String Driven Thing (1970)
 String Driven Thing (1972)
 The Machine That Cried (1973)
 Please Mind Your Head (1974)
 Keep Yer 'and On It (1975)
 Dischotomy: The Rarities 1971—1974 (1992)
 The Early Years 1968—1972 (1993)
 Suicide (Live in Berlin) (1995)
 Studio '72 Plus Live In Switzerland '73 And London '95 (1998)
 The Machine That Cried Band’s Official Version (2006)
 Moments of Truth (2007)
 Songs From Another Country (2009)
 Live on the Foxtrot tour 40th Anniversary (2012)

Примечания 

Исполнители Charisma Records